Kasteel Emmaüs (Loppem)
Kasteel Emmaüs (Mechelen)